Vladimir Poetin (1952), president van Rusland 
 Igor Poetin (1953), Russisch politicus